Менард — топоним и фамилия:

Топоним 
 Менард — округ в штате Иллинойс, США.
 Менард — округ штата Техас, США.
 Менард — город центральной части штата Техас, административный центр округа.

Фамилия 
 Менард, Генри Уильям (1920—1986) — американский геолог и океанолог, член НАН США.